Elicodasia mirabilis är en ringmaskart som beskrevs av Laubier och Ramos 1973. Elicodasia mirabilis ingår i släktet Elicodasia och familjen Poecilochaetidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mirabilis